Z2:
 Z2 — экспериментальная электромеханическая ЭВМ Конрада Цузе (Zuse), сделанная в 1939 году.
 Z2: Стальные парни (компьютерная игра) — компьютерная игра, выпущенная компанией «Bitmap Brothers».
 Minolta DiMAGE Z2 — 4-мегапиксельная фотокамера зеркального типа фирмы Konica с 10-кратным вариообъективом.
 В математике Z2 — циклическая группа порядка 2, группа двусторонней симметрии; в алгебре рассматривается как поле.